L'NBA All-Star Weekend 2000, svoltosi a Oakland, vide la vittoria finale della Western Conference sulla Eastern Conference per 137 a 126.

Shaquille O'Neal, dei Los Angeles Lakers, e Tim Duncan, dei San Antonio Spurs, furono nominati MVP della partita. Vince Carter, dei Toronto Raptors, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Jeff Hornacek, degli Utah Jazz vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge, abbandonò la tradizione sfida tra Eastern Conference e Western Conference, formando due squadre basate invece sull'anzianità nella NBA: Sophomores (giocatori al 2º anno) contro Rookies (giocatori al 1º anno). La partita venne vinta dai Rookies per 92 a 83 dopo i tempi supplementari. MVP della partita fu Elton Brand dei Chicago Bulls.

Sabato

NBA Rookie Challenge

Rookies

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Slam Dunk Contest

Three-point Shootout

 Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
 Jeff Hornacek, Utah Jazz
 Ray Allen, Milwaukee Bucks
 Mike Bibby, Vancouver Grizzlies

 Terry Porter, Portland Trail Blazers
 Hubert Davis, Dallas Mavericks
 Allen Iverson, Philadelphia 76ers
 Bob Sura, Cleveland Cavaliers

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 1999-2000

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2000
All-Star Game 2000
Competizioni sportive a Oakland